Saint-André (Alta Garonna) – comune francese
 Saint-André (Gers) – comune francese
 Saint-André (Pirenei Orientali) – comune francese
 Saint-André (Savoia) – comune francese
 Saint-André (Tarn) – comune francese
 Saint-André era, fino al 4 febbraio 2001, il nome di Saint-André-de-la-Roche comune francese nel Dipartimento delle Alpi Marittime.
 Saint-André (Marsiglia) – quartiere della città francese di Marsiglia
 Saint-André (Riunione) – comune della Réunion
 Saint-André (Basso Canada), o St-Andrews – paese dello Basso Canada, dove nacque John Abbott nell'XIX secolo.